Пасо Вакеро има више значења:

 Пасо Вакеро (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Вакеро (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику